Giovanni Marin – filosofo, giurista e ambasciatore italiano
Giovanni Marin (1910) – calciatore italiano
Giovanni Marin (1934) – calciatore italiano